Nassim Gharbi is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Nassim was van 3 september 2007 t/m 16 april 2010 te zien in de serie.

Nassim Gharbi, een intelligente jongen uit de bovenbouw, was de journalist en detective van de school. Hij was jarenlang redacteur van de schoolkrant. Ook had Nassim talent voor zingen, maar dit liet hij niet graag en vaak merken. Hij woont samen met zijn moeder in een flat.

In het eerste seizoen onderzoekt Nassim op eigen initiatief meerdere zaken. Onder meer wie Flip en Tobias aanreed, welk verhaal er achter ene Alfons Bennebroek schuilt en wie er achter de rare filmpjes op de schoolsite zit. Later helpt hij Nelson met het vinden van de eigenaar van de door hem gevonden ring.
In seizoen 2 vindt er een gemaskerd bal plaats op het SpangaliS. Wanneer Barry per ongeluk zijn kostuum vernielt, krijgt Nassim dat van Barry. Nassim keert in Barry’s kostuum terug naar het bal en kust met een gemaskerd meisje. Hij weet niet wie het is, maar wordt wel verliefd op haar. Barry ziet dit van een afstandje gebeuren en weet dat het Lana is met wie hij kust, op dat moment Barry’s vriendin. Voordat Barry naar Oeganda gaat, vertelt hij aan Nassim dat het Lana was met wie hij kuste. Wanneer Barry vertrekt, zoeken Nassim en Lana elkaar meer en meer op, waaruit een lange verkering ontstaat. Aan het einde van het seizoen gaat het uit.
Na seizoen 4 was Nassim uit beeld; hij ging niet mee naar het nieuwe hoofdgebouw, maar werd op de dependance ingedeeld.

G